No Peru Bellavista pode referir-se  a:
 Bellavista (distrito de Bellavista)
 Bellavista (distrito de Callao) 
 Bellavista (distrito de Jaén)
 Bellavista (distrito de Sullana)
 Bellavista (província) 
 Bellavista de La Unión (distrito)

mas também:

 Bellavista (montanha)
 Estádio Bellavista
 Villa Bellavista - residência na Itália

Ver também
 
Desambiguação
Desambiguações de topônimos